Ruby, llenguatge de programació.
Ruby on Rails és un framework lliure d'aplicació Web

 Caràcters Ruby, usats a vegades en llengües logogràfiques, especialment japonès i xinès.
 Jack Ruby (Jacob Leon Rubenstein), l'assassí de Lee Harvey Oswald (declarat culpable al seu torn de l'assassinat del president estatunidenc John F. Kennedy).
 Lloyd Ruby, pilot nord-americà de curses automobilístiques
 És el nom de dues ciutats als Estats Units, una a Alaska i una altra a Arizona.
 Max i Ruby, sèrie animada produïda per Silver Lining Production i Nelvana